Traub ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Traub (1906–1977), deutscher katholischer Priester und Geistlicher Rat
 Andreas Traub (* 1949), deutscher Musikwissenschaftler
 Andrew Traub (* 1988), schottischer Fußballspieler
 Barbara Traub (* 1957), deutsche psychologische Psychotherapeutin, Mitglied im Präsidium des Zentralrats der Juden in Deutschland
 Christian Ludwig Traub (1783–1836), württembergischer Oberamtmann
 Christoph Traub (* 1970), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Oberbürgermeister von Filderstadt
 Daniel Traub (1909–1995), deutscher Maler und Graphiker
 Daniel Traub (Fotograf) (* 1971), US-amerikanischer Fotograf und Filmemacher
 Erich Traub (1906–1985), deutscher Veterinärmediziner
 Franziska Traub (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Traub (1873–1906), deutscher ev. Theologe und Lieddichter
 Fritz Traub (1929–2008), deutscher Jurist
 Gottfried Traub (1869–1956), deutscher Theologe und Politiker (DFP, DVP, DNVP)
 Günter Traub (* 1939), deutscher Roll- und Eisschnellläufer
 Gustav Traub (1885–1955), deutscher Grafiker und Landschaftsmaler
 Hans Traub (1901–1943), deutscher Publizistik- und Filmwissenschaftler
 Hellmut Traub (1904–1994), deutscher reformierter Theologe
 Hermann Traub (1944–2013), deutscher evangelikaler Theologe
 Hugo Traub (1879–1942), tschechischer Historiker und Opfer des Holocaust
 Josef Traub (1860–1934), spätnazarenischer Schweizer Maler
 Joseph F. Traub (1932–2015), US-amerikanischer Informatiker
 Jürgen Traub (* 1943), deutscher Roll- und Eisschnellläufer
 Karl Traub (1941–2021), deutscher Landespolitiker (Baden-Württemberg) (CDU)
 Ludwig Traub (1844–1898), württembergischer Maler, Zeichner und Illustrator
 Marianne Traub (* 1934), deutsche Bildhauerin
 Marvin Traub (1925–2012), US-amerikanischer Unternehmer
 Oswald Traub (1926–2020), deutscher Fußballspieler
 Percy Traub (1896–1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Traub (* 1935), deutscher Biochemiker
 Reinhard Traub, Lichtdesigner
 Rüdiger Traub (* 1968), deutscher Handballspieler
 Rudolf Traub-Merz (* 1950), deutscher Soziologe 
 Silke Traub (* 1964), deutsche Bildungswissenschaftlerin
 Sophie Traub (* 1988), kanadische Schauspielerin
 Stefan Traub (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Stefan Traub, Jazz-Vibraphonist, Filmkomponist und Impresario von Jazzreihen und dem Wormser Jazzfestival Worms: Jazz & Joy
 Torsten Traub (* 1975), deutscher Fußballspieler

Sonstiges:
 Traub Drehmaschinen, deutsches Unternehmen
 Traub-Gletscher, Gletscher auf Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Traube (Begriffsklärung)
 Draub